Петру́нин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Петрунин, Андрей Иванович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Петрунин, Борис Викторович (1946—2022) — генерал-лейтенант милиции.
 Петрунин, Владимир Петрович (род. 1948) — советский и российский артист балета.
 Петрунин, Дмитрий Сергеевич (1923—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Петрунин, Евдоким Фёдорович (1904—1959) — Герой Советского Союза.
 Петрунин, Николай Юрьевич (1976—2022) — депутат Государственной думы РФ.
 Петрунин, Павел Иванович (1895—1938) — советский политический деятель.

Петрунина 
 Петрунина, Елена Григорьевна (род. 1957) — советская волейболистка.
 Петрунина, Нина Николаевна — российская писательница и литературовед.
 Петрунина, Ольга Евгениевна — историк, профессор исторического факультета МГУ.